Ženská čtyřhra Livesport Prague Open 2022 probíhala ve druhé polovině července 2022. Do deblové soutěže pražského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct párů. Obhájkyně titulu, Češky Lucie Hradecká s Marií Bouzkovou, nestartovaly společně. Bouzková nastoupila jen do dvouhry, kterou ovládla. Spoluhráčkou Hradecké se stala Andrea Sestini Hlaváčková, jež odehrála poslední turnaj v kariéře. Ve čtvrtfinále Češky podlehly japonsko-britské dvojici Miju Katová a Samantha Murrayová Sharanová.

V ryze ruském finále se vítězkami staly čtvrté nasazené Anastasija Potapovová s Janou Sizikovovou, které za 69 minut zdolaly náhradnice Angelinu Gabujevovou s Anastasiji Zacharovovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů. Po triumfu na Ladies Open Lausanne 2019 získaly druhou společnou trofej. Potapovová na okruhu WTA Tour vybojovala třetí deblový titul a pro Sizikovovou to bylo druhé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

WTA Prague Open
WTA Tour 2022
Tenis v Česku v roce 2022